Deserto di Tule (Arizona)
Deserto di Tule (Nevada)